Toposa peut désigner :
 les Toposa, un peuple du Soudan du Sud
 le toposa, leur langue